Râul Boruga se poate referi la:

 Râul Boruga, Moravița
 Râul Boruga, Bârzava

Vezi și 
 Borugi, un sat în județul Caraș-Severin, România

Toponime românești